Conopodium polygamum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlos Pau och José Cuatrecasas. Conopodium polygamum ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
polygamum